Гаютино — село в Пошехонском районе Ярославской области России. 

В рамках организации местного самоуправления входит в Ермаковское сельское поселение, в рамках административно-территориального устройства является центром Гаютинского сельского округа.

География 
Село расположено на правом берегу реки Маткома, недалеко от её впадения в Рыбинское водохранилище.

История 
До 1929 года Гаютино входило в Хмелевскую (с 1921 года — Володарскую) волость Пошехонского уезда Ярославской губернии.

В 1930—1941 годах Гаютино было центром Ермаковского района сначала Ивановской, а с 1936 года — Ярославской области. С 1941 года входит в Пошехоно-Володарский (с 1991 года — Пошехонский) район.

Население 

По состоянию на 1859 год в деревне было 33 дома и проживало 284 человека.

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 165 жителей.

Инфраструктура 
В селе имеется несколько таксофонов, почтовое отделение №152854 (обслуживает 136 домов), ФАП, МБОУ Гаютинская средняя школа (открыта в 1885 году), Гаютинский сельский клуб, Дом рыбака и охотника.

Памятник воинской славы

Улицы — Ветеранов, Молодёжная, Цветочная, Центральная, Юбилейная.

Транспорт 
Село разделено пополам автодорогой «Сергиев-Посад — Череповец».

Примечания 

Населённые пункты Пошехонского района